Джон Артур Джонсон (, более известный как Джек Джонсон, ; 31 марта 1878, Галвестон, Техас, США — 10 июня 1946, Роли, США) — американский боксёр-профессионал, первый чернокожий чемпион мира в супертяжёлом весе. Имя Джонсона первое в списке лучших боксёров того времени, по версии известного деятеля бокса американца Ната Флейшера.

Был четырежды женат, ни один брак не был крепок.

В честь него в 1971 году Майлз Дэвис записывает альбом «Tribute To Jack Johnson». В конце записи актёр Брок Питерс, изображая голос Джэка Джонсона, ради которого и записывали альбом, произносит: «Я — Джэк Джонсон, мировой чемпион в тяжёлом весе! И я чёрный!»

Биография 
Джек Артур Джонсон родился в последний день марта 1878 года в Галвестоне, штат Техас. Выходец из бедной афроамериканской семьи, был вынужден работать с малолетства. Рано ушёл из семьи.

Профессиональная карьера 
Перед тем, как увлечься спортом он поменял много работ. Но как только познакомился с миром бокса, стало ясно, что это его стихия. О его первых боях мало что известно, хотя он вышел на ринг уже в 16 лет. Джека прозвали «Гигант из Галвестона», а его болельщики афро-американцы — «Маленький Артур» и «Артурчик». Он тогда весил около 88 кг, при этом его рост составлял 186,5 см. Маленький Артур обладал прямо медвежьей силой при откровенно кошачьей ловкости.

Его карьера поначалу носила хаотичный характер, пока он в полной мере не овладел искусством бокса. Больше всего он делал упор на тактике атак и на тайной обороне.

К 1906 году, когда в тяжёлом весе правил канадский боксёр Томи Бёрнс, до того победивший Марвина Харта, Джек Артур Джонсон уже провёл больше 50 встреч, при этом всего три раза проиграл. Джонсон победил таких сильных соперников, как Фрэнк Чайлз, Джордж Гарднер, Сэм Макви, Джо Жанетт, Джим Флинн и экс-чемпион мира Боб Фитцсиммонс.

Бой с Сэмом Лэнгфордом 
26 апреля 1906 года встретиться на ринге с молодым, некрупным, но опасным тяжеловесом Сэмом Лэнгфордом. На тот момент 28-летний Джонсон приближался к пику своей карьеры и был на  выше и на полтора десятка килограммов тяжелей своего 20-летнего соперника. Матч закончился убедительной победой Джонсона, пославшего Лэнгфорда в середине поединка в нокдаун. Сам Лэнгфорд потом говорил, что это был единственный раз за его карьеру, когда он был по-настоящему серьёзно побит.

Чемпионский бой с Томи Бёрнсом 

Как бы ни хотелось «Артурчику» отобрать у Томми Бёрнса его титул, в Америке чернокожему боксёру приходилось нелегко. Опытный менеджер Джонсона Сэм Фитцпатрик видел только одну возможность у Джека — организовать встречу с Томми вне Америки, за её пределами. Такая возможность могла представиться во время одного из туров чемпиона.

Сам же Томми Бёрнс не очень стремился встретиться с «Гигантом из Галвестона», зная, что тот превосходит его в весе да и на 14,5 см выше. В итоге Томми Бёрнс принял приглашение встретиться с Джеком Джонсоном, если его хлопоты компенсируются материально, ущерб на затраты времени и сил он оценил в 6000 фунтов или 30 000 долларов. Тогда это была баснословная сумма денег, которую ещё ни один боксёр не получал за поединок. Томми Бёрнс назвав её, был совершенно уверен, что от него отстанут. Каково же было его потрясение когда, объявился предприимчивый бизнесмен, обожающий бокс — Хуго Макинтош. Он был готов удовлетворить желание чемпиона. Хуго Макинтош не придавал ни какого значения расовым предрассудкам, для него были важнее шансы прибыли, он был человеком дела. Конечно, рассчитывая на хороший куш, бизнесмен не прогадал.

26 декабря 1908 года на новом стадионе, только построенном в Сиднее, Томми Бёрнс вышел в квадрат ринга, а в противоположном углу его уже ждал Джонсон.

Несколько раундов понадобилось темнокожему боксёру, чтобы всё лицо Томми Бёрнса залила кровь. Джонсон не ставил перед собой целью быстро искромсать противника, наоборот он систематически изводил действующего чемпиона, вдобавок ко всему комментируя во всеуслышание всё происходящее на ринге. Бой был очевидно неравным и зрители стали требовать остановки такого издевательства, но рефери не спешил вмешаться. Только к 14 раунду, после того как Томми Бёрнс не успел подняться как снова оказался под градом ударов афроамериканца вмешалась полиция и прекратила поединок.

Джек Артур Джонсон стал первым темнокожим обладателем самой престижной в мире награды в самой престижной весовой категории. Многим американцам это не давало покоя.

Но Джек весь следующий год доказывает своё право на обладание этой наградой, выходя победителем из всех предложенных ему поединков. В мире бокса стали судорожно искать того, кто смог бы сбить спесь с вечно улыбающегося своей раздражающе жизнерадостной дерзкой улыбкой негра.

Бой с Джеймсом Джеффрисом 

Ажиотаж вокруг этого боя был исключительно велик — было продано 15 760 билетов. Вознаграждение Джонсона составило немыслимую на то время сумму — 120000 долларов (Джеффрис получил 90000 долларов). Этот бой снимался на киноплёнку, и значительная часть доходов организаторов боя была получена от продажи права на киносъёмку. Однако надежда не сбылась. Внимание многих было обращено на другого героя ринга Джима Джеффриса. Но и этот, уже растерявший свою силу и сноровку, чемпион, 5 лет как не бывший в квадрате ринга и тем более не тренировавшийся фермер в поединке впервые побывал в нокдауне, а в 15 раунде бой был остановлен — Джонсон вновь торжествовал победу. Обязанности рефери в этом поединке выполнял Текс Рикард.

Джонсон сполна компенсировал своё унижение из-за цвета кожи — каждый раз, проводя комбинацию ударов, он громко и вежливо обращался к сопернику: «Я искренне надеюсь, Джефф, что не сделал тебе больно». Сразу же после поединка по многим штатам прокатились негритянские погромы, расисты линчевали 11 человек, а фильм, снятый во время боя, был запрещён к показу властями большинства штатов. Наиболее справедливо оценил результат боя сам Джеффрис. В интервью на следующий день после поединка он сказал буквально следующее: «Как я ни старался, за весь бой мне так и не удалось попасть по Джеку. Если бы бой продолжался тысячу лет, я бы всё равно не достал его».

Бой с Джессом Уиллардом 
5 апреля 1915 года в Гаване Джонсон встретился с Джессом Уиллардом. Джонсон имел преимущество в начале боя, но к 20 раунду силы начали оставлять 37-летнего боксёра, и в 26 раунде, пропустив правый апперкот, он оказался в нокауте.

Существует распространённое мнение, что Джонсон «лёг» под Уилларда, чтобы не сидеть в тюрьме. Позднее Джек якобы сознался в том, что имитировал нокаут. В качестве доказательства Джек показал фотографию, где, лёжа на помосте, прикрывает рукой глаза от яркого кубинского солнца. Неугомонный пропагандист бокса Нэт Флейшер много лет спустя получил от Джека Джонсона письменное признание, заверенное по всем правилам, что он «сдал» бой Уилларду за дополнительные 50000 долларов вознаграждения и упомянутое обещание амнистии. Надо отдать должное благородству Флейшера: он так никогда и не обнародовал признание Джонсона, заявив, что приобрёл этот документ лишь с той целью, чтобы он не попал в руки какому-нибудь менее щепетильному в вопросах чести журналисту. Таким образом, до сих пор этого признания никто не видел, а Флейшер скончался в 1972 году и унёс эту тайну с собой в могилу. Уже после смерти Флейшера некоторые из его соратников рассказывали, что сам Флейшер подозревал Джонсона в том, что тот попросту придумал историю о сдаче боя, чтобы продать письмо-признание и заработать на этом, а также реабилитировать себя за поражение. Существует киноплёнка с записью этого боя, беспристрастное свидетельство того, что Джек Джонсон явно лидировал на протяжении 20 раундов, но затем вдруг начал проявлять признаки нарастающей усталости и в итоге пропустил сильный удар соперника правой, который и поставил точку в поединке. Если бы Джек Джонсон действительно хотел сдать бой, вряд ли бы он стал боксировать целых 26 раундов. Кроме того, исследователи истории бокса обнаружили отчёт об этом бое, написанный обозревателем Ассошиэйтед Пресс сразу же после его окончания, в котором журналист с нескрываемым удивлением пишет о том, как Джонсон, до того неподвижно лежавший на полу ринга, живо вскочил на ноги, как только рефери произнёс «десять». Но вряд ли уже когда-нибудь удастся узнать, как всё было на самом деле.

Джонсон остался на ринге до последних дней своей жизни и всегда с удовольствием выходил на бой, всё с той же так раздражающей многих улыбкой, пока не разбился в автокатастрофе, которая произошла 10 июня 1946 года.

Стиль и тактика ведения поединков 
Судьбоносный для Америки боксёр, Джек Артур Джонсон обладал огромным техническим потенциалом и мощнейшими по своей силе ударами.
Он внёс большой вклад в бокс, а также разработал тактику ведения боя на ринге. Благодаря ему бокс стали сравнивать с искусством. Джонсон — автор идеи предварительной разработки комбинационных действий и умелого маневрирования в квадрате ринга для создания хороших условий для успешного их проведения.

Личная жизнь 
У Джека Джонсона, помимо бокса, было ещё два увлечения: он любил белых женщин и быструю езду на хороших автомобилях. Джек был женат 4 раза, причём исключительно на белых женщинах.

Известный актёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон имеет фамилию, связанную с Джеком Джонсоном. Отец Дуэйна Джонсона, Уэйд Боулз, в середине 1960-х выступал под псевдонимом Рокки Джонсон, который он взял в честь Рокки Марчиано и Джека Джонсона. Вскоре после дебюта он юридически сменил имя и фамилию на свой псевдоним, фамилия Джонсон досталась и его сыну.

Смерть 
Джек погиб в автомобильной катастрофе 10 июня 1946 г. в штате Северная Каролина в возрасте 68 лет. Его автомобиль не вписался в поворот и врезался в телеграфный столб. В больнице Джек прожил ещё сутки. До самой смерти он сохранил свою необыкновенную улыбку, за которую его так не любил Джек Лондон.

Примечания

Литература 
 Семёнов Е. — Конец белого пола (Из биогр. америк. негритян. боксера-профессионала в тяжелом весе Дж. Джонсона) // Московский комсомолец, 21 января 1969

Ссылки 
 Послужной список

Боксёры США
Боксёры 1890-х годов
Боксёры 1900-х годов
Боксёры 1910-х годов
Боксёры 1920-х годов
Боксёры 1930-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Похороненные на кладбище Грейсленд
Члены Международного зала боксёрской славы